Čita – città della Russia
 Oblast' di Čita – ex-oblast' della Russia
 Cita – Cognomen romano
 Cita – scimmia presente nelle avventure di Tarzan
 Maria Bianca Cita (1924) – geologa e paleontologa italiana

Pagine correlate 
 Chita